Carlos Brandão (banqueiro)
 Carlos Brandão (político)

Desambiguação